Острво са благом је реч која може да се односи на:

Књижевност 
 Острво са благом -  пустоловни роман шкотског књижевника Роберта Луиса Стивенсона.

Филм 
 Острво са благом (филм из 1934) - филм режисера Виктора Флеминга.